Ча́ща

 Лесна́я ча́ща — густой, частый, труднопроходимый лес, заросль.

 Населённые пункты
 Чаща — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Чаща — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Чаща — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Чаща — деревня в Топкинском районе Кемеровской области.
 Чаща — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Чаща — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области. Входит в состав Вырицкого городского поселения.
 Чаща — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области. Входит в состав Вырицкого городского поселения.

 Транспорт
 Чаща — станция Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области.

 Фамилия
 Чаща, Эдуард (1918—?) — Праведник мира, спасший от 60 до 150 евреев в Барановичах во время Холокоста